Empress of Scotland ist der frühere Name folgender Schiffe:

 Kaiserin Auguste Viktoria (Schiff), ein Schnelldampfer (1906)
 Hanseatic (Schiff, 1930), ein Turbinenschiff